Tvättjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Stora Tvättjärnen, sjö i Bollebygds kommun, 
Tvättjärnen (Arvidsjaurs socken, Lappland), sjö i Arvidsjaurs kommun,  (10,3 ha)
Tvättjärnen (Jokkmokks socken, Lappland), sjö i Jokkmokks kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn